Khoms kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Al-Khums, distriktshuvudort, Al Marj,

Marocko 

 Khoms (stamområde i Marocko), Tanger-Tétouan, 

Robotskapade Libyenförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar